Hurricane, henviser til forskellige artikler:
 Hurricanes – softballklub fra Hørsholm
 Hurricanes – footballklub fra Esbjerg
 Hawker Hurricane – Propeldrevet jagerfly anvend af RAF under 2. verdenskrig.
 Operation Hurricane – Test af den første engelske atombombe i 1952.
 Orkan – (på andre sprog hurricane, tyfon, tropisk cyklon).
 Hurricane (Serbisk band) – serbisk band